Mit Yunguyo wird bezeichnet:
 in Bolivien:
 Municipio Yunguyo del Litoral – ein Municipio (Landkreis) im Departamento Oruro
 Yunguyo (Litoral) – eine Ortschaft in der Provinz Litoral
 in Peru:
 Provinz Yunguyo – eine Provinz in der Region Puno
 Distrikt Yunguyo – ein Distrikt in der Region Puno
 Yunguyo (Puno) – eine Stadt in der Region Puno